Бор — хімічний елемент під № 5 у таблиці Менделєєва
 Бор — сталеве свердло, що застосовується у бормашинах
 Бор — аномально висока припливна хвиля, що рухається проти течії річки через гирло

 Гаральд Бор — данський математик
 Гаррі Бор — французький театральний та кіноактор
 Нільс Бор — данський фізик-теоретик, творець першої квантової теорії будови атома, автор принципу доповнюваності, один з основоположників квантової механіки, лауреат Нобелівської премії з фізики 1922 року
 Оге Нільс Бор — данський фізик
 Матей Бор (1913—1993) — словенський поет, перекладач, драматург, журналіст, член Словенської академії наук і мистецтв, президент Асоціації словенських письменників, югославський партизан.

Бор — село, Берестейська область, Барановицький район, Жемчужненська сільська рада.
 Бор — село, Вітебська область, Лепельський район, Кам'янська сільська рада.
 Бор — село, Вітебська область, Ліозненський район, Кринковська сільська рада.
 Бор — село, Вітебська область, Сенненський район, Студенковська сільська рада.
 Бор — село, Вітебська область, Чашницький район, Проземлянська сільська рада.
 Бор — село, Гомельська область, Кормянський район, Каменська сільська рада.
 Бор — село, Гродненська область, Новогрудський район, Любчанська сільська рада.
 Бор — село, Мінська область, Копильський район, Слобода-Кучинська сільська рада.
 Бор — село, Мінська область, Пуховицький район, Руденська сільська рада.
 Бор — село, Мінська область, Пуховицький район, Новоселковська сільська рада.
 Бор — селище, Мінська область, Узденський район, Хотлянська сільська рада.
 Бор — село, Могильовська область, Белиницький район, Ланьковська сільська рада.

Бор — місто, столиця штату Джонглей

Бор — місто, районний центр, Нижньогородська область
 Бор — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Бор — селище, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Бор — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Бор — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область
 Бор — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Бор — містечко на сході країни

Бор — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Бор — муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант, департамент Шаранта, кантон Південна Шаранта
 Бор — муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант, департамент Шаранта, кантон Тюд-е-Лавалетт

Бор — село, підпорядковане общині Беране.

Інше 
 Бор () — метеоритний кратер біля західного лімбу видимого боку Місяця.

Див. також 
 Бор-Кая
 Бор-Оги